Glenbrook bezeichnet mehrere Orte:

in Australien:
 Glenbrook (New South Wales)

in Irland:
 Glenbrook (County Cork), ein kleines Gebiet im County Cork an der Südostspitze Irlands

in Kanada:
 Glenbrook (Calgary), Wohngebiet in Alberta

in Neuseeland:
 Glenbrook (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Glenbrook (Connecticut)
 Glenbrook (Kalifornien)
 Glenbrook (Maryland)
 Glenbrook (Nevada)
 Glenbrook (Oregon)
 Glenbrook Hills (Virginia)
 Glenbrook Knoll (Maryland)